Епште́йн () — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Браян Епштейн (1934—1967) — британський підприємець, менеджер популярного британського гурту The Beatles з 1962 по 1967.
 Епштейн Веніамін Миронович (1929—2014) — український радянський зоолог.
  (1934—2016) — радянський і російський кінооператор.
 Жан Епштейн (1897—1953) французький кінорежисер, теоретик кіно, кінокритик.
 Епштейн Євген Федорович — український вчений-гірник, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин в Дніпропетровському гірничому університеті.
 Епштейн Леонід Абрамович (1913—1989) — радянський учений, фахівець по гідродинаміці.
 Епштейн Марко Ісайович (1899—1949) — радянський скульптор і живописець.
 Епштейн Михайло Наумович (* 1950) — російський філософ, культуролог і літературознавець, лінгвіст, есеїст, професор.
 Епштейн Овсій Володимирович (1933—2006) — лікар-ендокринолог, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007, посмертно).
 Епштейн Яків Аркадійович (1896—1936) — радянський державний і партійний діяч.
 Лорін-Епштейн Мойсей Юлійович (1888—1945) — науковець, професор, доктор медичних наук.

 Ленора Епштейн (Блум) (; 1942) — американська математик, фахівчиня з загальної алгебри і теорії обчислювальної складності.
 Девід Епштейн (; 1963) — американський математик та інформатик.

Див. також 
 2928 Епштейн (2928 Epstein) — астероїд головного поясу, відкритий 5 квітня 1976 року.

Єврейські прізвища